Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier I, se dispute du 8 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Kremlin
Sport en Russie en 2007
Tennis en octobre 2007